Plaats in Indonesië
 Mangunsari (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Mangunsari (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Mangunsari (Sawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mangunsari (Tegowanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Mangunsari (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mangunsari (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java